Franz Felix Pfeffer von Salomon
 Fritz Pfeffer
 Georg Johann Pfeffer, Duits zoöloog
 Kévin Pfeffer, Frans politicus